Eustaquio Moldes - militar argentino

Localidades

Coronel Moldes (Córdoba)
Coronel Moldes (Salta)

Desambiguação